«Do for Love» — второй сингл с первого посмертного альбома «R U Still Down? (Remember Me)», записанного ещё в 1994 году, под названием «Sucka 4 Luv». Семпл трека взят с «What You Won't Do for Love?» американского певца Бобби Колдвелла. Гостем на треке является Eric Williams, участник группы «BLACKstreet». Видео на трек было снято в стиле мультфильма, в котором присутствует сам Тупак.

В 1996 году у Тупака была идея записать и выпустить этот трек совместно с Kool G Rap, легендарным рэпером из Нью-Йорка.

Дорожки 
Макси 12" и CD
 «Do for Love» — 4:42
 «Brenda's Got a Baby» — 3:55
12" и CD
 «Do for Love» (album version) — 4:42
 «Do for Love» (The Soul Society remix) — 3:59
 «Do for Love» (Pic-a-Dil-Yo! mix) — 4:38
 «Brenda's Got a Baby» (album version) — 3:55
Промо 12"
 «Do for Love» — 4:42
 «Do for Love» (instrumental) — 4:42

Чарты и сертификация

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

|}

Примечания 

Синглы Тупака Шакура
Синглы Interscope Records